Ayyubi oder al-Ayyubi ist der Familienname folgender Personen:
 Ata al-Ayyubi (1877–1951), syrischer Politiker
 Mahmud al-Ayyubi (1932–2013), syrischer Politiker